Janusz Kapuściński (1898-1998), jeździec, oficer kawalerii Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Janusz Kapuściński (1949-), geofizyk, agrometeorolog, dr hab. nauk rolniczych